Пондероса има више значења:
 Пондероса (Калифорнија)
 Пондероса (Нови Мексико)